parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła – parafia prawosławna
 parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła – parafia rzymskokatolicka